Nordstrecke ist jeweils eine Bezeichnung für:
die am Nordrand des Ruhrgebiets gelegene Bahnstrecke Oberhausen-Osterfeld–Hamm (Hamm-Osterfelder Bahn)
die Strecke von der Innenstadt nach Altenessen und Karnap der Stadtbahn Essen
die Bahnstrecke Luxemburg–Spa

Siehe auch:
Nordbahn